Micromya är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Camillo Rondani 1840. Micromya ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Micromya